Mach es originalmente un apellido europeo y puede referirse a:

Personas
Alexander Mach (1902-1980), político nacionalista eslovaco.
Ernst Mach (1838-1916), físico y filósofo austríaco.
Ursula Mach, deportista alemana que compitió para la RFA en taekwondo.

Otros usos
(3949) Mach, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.
Número Mach, unidad de velocidad utilizada en aeronáutica.
Mach kernel, proyecto informático de la universidad Carnegie-Mellon para desarrollar un micronúcleo.
GNU Mach, implementación del proyecto Mach kernel.
 Mach, sistema de tarjeta monedero virtual y pago móvil chileno emitido por el Banco de Crédito e Inversiones (BCI).